Теодор Пфайфер (): Пфайфер, Теодор (1853—1929) — немецкий музыкант
 Пфайфер, Теодор (1856—1923) — немецкий агрохимик